Der Bauer Watertechnology Cup 2016 war ein Tennisturnier, das vom 31. Oktober bis 6. November 2016 in Eckental stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 141 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 139 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 137 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Eckental